Appearances – film del 1921 diretto da Donald Crisp
Appearances – film tv del 1990 diretto da Win Phelps
Appearances – cortometraggio del 2011 diretto da Phil Leirness